Władimir Tichonow (ur. 1947) – rosyjski polityk komunistyczny.
 Władimir Tichonow (1948–1990) – radziecki aktor filmowy i teatralny.
 Władimir Tichonow – radziecki gimnastyk, olimpijczyk